Váltósúlyú  amatőr ökölvívók listája

Kótai Mihály
Molnár Tibor
Szabó Lóránt 
Torma Gyula 
Vastag Ferenc 
Demetrius Andrade 
Lorenzo Aragón 
Baktijar Artajev 
Andrej Balanov
Laurent Boudouani
Lucian Bute
Michael Carruth 
Szergej Docenko
Szerhij Dzindziruk
Kenneth Gould
Adem Kilicci 
Juan Hernández Sierra
Marian Simion
Torsten Schmitz
Bakit Szarszekbajev
Erislandi Lara 
Andreas Otto
Oleg Szaitov

Ökölvívólisták